Bundesministerium für Gesundheit steht für:
* Bundesministerium für Gesundheit (Deutschland), deutsche Bundesbehörde
 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, österreichische Behörde (hieß von 2008 bis 2016 Bundesministerium für Gesundheit)

Siehe auch:
 Gesundheitsministerium